

Aziende 
 Northumbrian Water Group – azienda inglese attiva nella distribuzione e il trattamento dell'acqua

Codici 
 nwg – codice ISO 639-3 della lingua ngayawung